Turniej o Brązowy Kask 1987 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1987 zwycięzców wyłoniono na podstawie wyników dwóch turniejów finałowych.

Wyniki

Pierwszy finał 
 22 sierpnia 1987 r. (sobota), Gorzów Wielkopolski

Drugi finał 
 23 sierpnia 1987 r. (niedziela), Zielona Góra

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1987
1987 w sporcie żużlowym
1987 w polskim sporcie